

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mayt“ beginnt.

Mayt 



Mayta 
 Mayta Cápac, vierter Inka-Herrscher

Mayth 
 Mayth, Rob (* 1984), deutscher DJ

Mayti 
 Maytín, Roberto (* 1989), venezolanischer Tennisspieler

Maytn 
 Maytner, Alberta von (1835–1898), österreichische Schriftstellerin